andere naam voor het gehucht Augsbuurt (Lutjewoude) in de Friese gemeente Noardeast-Fryslân
 andere naam voor het gehucht Lutjewolde in de Groningse gemeenten Groningen en Het Hogeland